Saint-Amand – comune francese del dipartimento della Creuse
Saint-Amand – comune francese del dipartimento della Manica
Saint-Amand – comune francese del dipartimento del Passo di Calais

 Saint-Amand – drammaturgo francese